Internet Explorer, egy webböngésző és technológiacsoport a Microsofttól
 Windows Explorer, a Windows Intéző angol neve
 Explorer program, az Egyesült Államok első sikeres kísérlete mesterséges hold felbocsátására
 Small Explorer Program, a NASA programja olcsó csillagászati műholdak felbocsátására
 Explorer űrrepülőgép, valósághű űrrepülőgép-makett a Kennedy űrközpontban